

Toponyme 

 Gerster, village du Missouri (États-Unis)

Patronyme 

 Béla Gerster (1850, Kassa – 1923, Budapest), ingénieur et architecte hongrois ;
 Etelka Gerster (1855-1920), soprano hongroise ;
 Georg Gerster (1928-2019), photographe suisse ;
 Jan-Ole Gerster (* 1978, Hagen), scénariste, acteur, et réalisateur allemand ;
 Ottmar Gerster (1897-1969), altiste, chef d'orchestre et compositeur allemand.

Voir aussi 
 , , 
 
 Gerstler

Patronyme allemand